Ruahatermitskvätta (Myrmecocichla collaris) är en fågel i familjen flugsnappare inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln återfinns i västra Tanzania, östra Rwanda, Burundi, norra Zambia och östra Demokratiska republiken Kongo. Den kategoriseras ofta som underart till miombotermitskvätta (M. arnotti).

Familjetillhörighet 
Termitskvättorna ansågs fram tills nyligen liksom bland andra buskskvättor, stentrastar, rödstjärtar vara små trastar. DNA-studier visar dock att de är marklevande flugsnappare (Muscicapidae) och förs därför numera till den familjen.

Status 
IUCN behandlar den inte som god art, varvid den inte placeras i någon hotkategori.

Namn 
Ruaha är en nationalpark i centrala Tanzania.

Referenser

Externa länkar 

Flugsnappare
Fåglar i etiopiska regionen